

Sigle 
Yonsei Medical Journal  – giornale di medicina edito dall'Università Yonsei (Seul)
Yahoo! Music Jukebox  – freeware sviluppato da Yahoo!

Codici 
 YMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare di Moose Jaw, Saskatchewan (Canada)